Mystides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Hjalmar Théel 1879. Mystides ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Mystides